La campana de Huesca puede referirse a:

 Leyenda de la campana de Huesca, protagonizada por el rey Ramiro II de Aragón.

Obras literarias:
 Cantar de la campana de Huesca, cantar de gesta hipotético del siglo XII o XIII reconstruido a partir de la Crónica de San Juan de la Peña.
 La campana de Huesca, novela histórica escrita por Antonio Cánovas del Castillo y publicada en 1854.

Obras pictóricas:

 La campana de Huesca, lienzo pintado por José Casado del Alisal.
 La campana de Huesca, lienzo pintado en 1850 por Antonio María Esquivel y conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.